Георгий Семёнович Гурвич (13 ноября 1886, Одесса — 1964) — юрист, специалист по государственному праву в Европе и США; доктор юридических наук (1940), профессор кафедры публичного права факультета общественных наук; декан юридического факультета МГУ (1921—1924); в 1924—1926 годах преподавал в Белорусском государственном университете. Автор статей в БСЭ.

Биография 
Георгий Гурвич родился 13 ноября 1886 года в Одессе; в период с 1922 по 1925 год он являлся профессором кафедры публичного права, относившейся к факультету общественных наук (ФОН) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; состоял деканом юридического факультета МГУ с 1921 по 1924 год. Затем, в 1924—1926 годах, он преподавал в Белорусском государственном университете в Минске. В 1925 году Гурвич стал профессором юридического факультета МГУ (факультета советского права) на кафедры государственного права СССР и государственного права буржуазных стран. В 1930 году стал председателем союзной секции Института советского строительства при Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН).

Во время Второй мировой войны, в 1940 году, Георгий Гурвич успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Соединённые Штаты Америки. Классы, партии, государство» — стал доктором юридических наук. Для первого издания Большой советской энциклопедии (БСЭ), вышедшего в 1926 году, им были написаны статьи «Автономия», «Автономная советская социалистическая область» и «Автономная советская социалистическая республика» (первый том).

Скончался в 1964 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище (12 уч.).

Работы 
Георгий Гурвич специализировался на советском государственном праве:
 «Руссо и декларация прав. Идея неотъемлемых прав индивида» (1918)
 «История советской конституции» (1923)
 «Нравственность и право» (1924)
 «Политический строй современных государств. Англия» (1927)
 «Политический строй современных государств. Соединённые Штаты Америки» (1928)
 «Политический строй современных государств. Франция» (1929)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Юристы СССР
Юристы XX века
Профессора МГУ
Преподаватели юридического факультета МГУ
Доктора юридических наук
Похороненные на Ваганьковском кладбище